MyHeritage («Моё наследие») — семейно-ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт, который позволяет зарегистрированным участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, организовывать семейные праздники, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. 

«Моё наследие» (MyHeritage) насчитывает более 71 000 000 пользователей и является одним из крупнейших сайтов в области социальных сетей и генеалогии.

MyHeritage была генеральным спонсором Евровидения в Израиле.

Возможности и недостатки сайта 
Возможности
 Составление семейных древ различного вида и оформления
 Печать семейных древ
 Печать отчётов
 Ведение статистики
 Приглашение на сайт родственников
 Редактирование не только при помощи программы, но и при помощи сайта
 Связывание собственных семейных древ с другими семейными древами сайта
 Составление родословной по Дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК)

Недостатки
 Мало возможностей поиска в бесплатной версии
 Небольшие базы данных (газеты, метрики, акты переписи и так далее) по России и странам бывшего Союза ССР, то есть предназначен пока для западного пользователя
 Дорогая подписка
 Слабая техническая поддержка, особенно для тех, у кого бесплатная версия

Варианты версий

Приложения 
MyHeritage App — мобильное приложение для просмотра и редактирования своего семейного древа.

Family Tree Builder — популярная программа для исследования семейной истории с бесплатными обновлениями. Версия премиум содержит расширенные опции.

Smart Matches™ — инструмент автоматического поиска для семейного древа совпадений с профилями в других семейных древах по всему миру.

Поиск деревьев — обеспечивает доступ к миллиардам профилей семейных древ.

Instant Discoveries™ — позволяет добавлять к своему семейному древу всего одним кликом целые ветви из общей огромной коллекции профилей из семейных древ и исторических архивных документов.

SuperSearch™ — инструмент поиска в более чем 12 миллиардов исторических архивных документов и профилей семейных древ. Этот архив содержит записи о рождении, браке и смерти из 48 стран и самый большой в мире исторический архив газет.

Record Matches — инструмент автоматического поиска соответствий во множестве исторических документов, помогающий получить новые сведения о людях в семейном дереве, расширить и пополнить свое семейное дерево и сохранить оцифрованные оригиналы документов.

Record Detective™ — инструмент автоматического расширения документальных архивов от одной исторической записи до других похожих записей и родственных связей.

Хронология — позволяет создать альбом с хронологией семьи или человека со всеми событиями и фотографиями.

Книга жизни — хронологический обзор датированных фотографий человека и его семьи.

Генетическая генеалогия 
MyHeritage DNA — это служба генетического тестирования, запущенная в 7 ноября 2016 года. Результаты ДНК получаются от домашних тестовых наборов, позволяющих пользователям использовать щёчные мазки для сбора образцов. Результаты обеспечивают сопоставление ДНК и делают оценку этнической принадлежности. В 2018 году компания предложила 5000 таких наборов в рамках инициативы по воссоединению семей мигрантов, разделённых на границе США и Мексики. Компания также предложила 15 000 наборов ДНК в рамках бесплатной инициативы под названием DNA Quest, которая связывала усыновлённых с биологическими родителями.

См. также 
 Geni

Примечания

Ссылки 

  MyHeritage (русский)
 Sitio Web Oficial en NL, FR, ES, SE, NO, DK, FI, PT, PL, DE
 Blog

Генеалогические сайты